Born Reckless – film statunitense del 1937 diretto da Malcolm St. Clair e Gustav Machatý
Temerario nato (Born Reckless) – film statunitense del 1930  diretto da Andrew Bennison e John Ford
La ragazza del rodeo (Born Reckless) – film statunitense del 1958 diretto da Howard W. Koch